Община Мало Църниче () е административна единица в Сърбия, Браничевски окръг. Заема площ от 273 км2. Административен център е село Мало Църниче.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на Община Мало Църниче възлиза на 11 458 души. Гъстотата е 41,97 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 19 населени места.

Бележки 

Община Мало Църниче